Zamora, artista 2 veces nominado al GRAMMY® (nombre completo: "Alejandro Zamora", nació el 13 de julio de 1979 en Caracas, Venezuela) es un virtuoso músico autodidacta, pianista, tecladista, compositor, cantante, poeta, evangelista, filósofo, filántropo, político, y escritor con amplios conocimientos en informática y sistemas de computación, quien es conocido a nivel mundial simplemente por su apellido “Zamora”

Zamora es considerado un tesoro nacional en su país natal, y como uno de los más grandes compositores de música instrumental y de piano en el mundo.

Un virtuoso “maestro” y compositor prolífico que ha recibido múltiples reconocimientos internacionales de prestigiosos premios y de personalidades y figuras públicas alrededor del mundo.

Ha grabado varios discos de música instrumental y de piano, ha escrito varios libros, recibió 2 nominaciones a los premios GRAMMY® (2010 y 2011) y se postuló 2 veces (2012 y 2018) como Candidato Presidencial de Venezuela.

Aspectos destacados de su biografía 

Es descendiente del General "Ezequiel Zamora", líder y prócer nacional que luchó junto a "Simón Bolívar" por la libertad y la independencia de Venezuela y muchos otros países de América durante el siglo 19.

También es descendiente de “Juan José Landaeta” quien compuso junto a “Vicente Salias” la letra y música del Himno Nacional de Venezuela.

También tiene raíces italianas, ya que uno de sus abuelos fue un inmigrante de origen italiano.

Es el Presidente / Fundador de la Fundación Zamora, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo ayudar a las personas y niños necesitados de todo el mundo.

Fue un pionero de la era anterior a Internet en su país natal y fundador de Online BBS (década de los 90).

Aprendió a tocar el piano sin un profesor ni tomó clases de música.

Una de sus composiciones de piano fue especialmente dedicada a Dios.

Ha compuesto más de 100 obras instrumentales y de piano.

Aprendió a tocar todos los instrumentos musicales con su teclado, a orquestar, masterizar y secuenciar su propia música.

Aprendió por su cuenta varias áreas que incluyen audio, electrónica, mecánica, sistemas informáticos, software, hardware e interfaces de música (MIDI).

Es el creador de la obra de arte de todos sus discos y diseñador de su propio sitio web.

Toda su música fue creada con un teclado Yamaha XS / XF 8 y un Yamaha Grand Piano CFIIIS

Recibió una nominación al GRAMMY® por su álbum “Oasis Instrumental, Vol. 4” en la misma categoría junto al legendario músico New Age "Kitaro" entre muchos otros artistas de prestigio (2010).

Recibió una nominación al GRAMMY® por su álbum “Oasis Instrumental, Vol. 6” en la misma categoría junto al legendario músico “Pat Metheny” entre muchos otros artistas de prestigio (2011)

Llegó a la alfombra roja de los GRAMMYs a bordo de un “DeLorean” gracias a Paul “Doc” Nigh y Kevin Pike, uno de los creadores originales del icónico vehículo utilizado en la legendaria película “Volver al Futuro”.

Zamora llegó a la alfombra roja de los GRAMMYs vestido de Rey, con capa, cetro y corona. Coincidencialmente Lady GaGa también llegó a la alfombra roja portando otro cetro. Hechos asombrosos que fueron reportados por medios y periódicos del mundo entero como Los Angeles Times, The Washington Post, la revista People, STARcasm, VOGUE, elPAIS.es y ABC, entre muchos otros alrededor del mundo.

Recibió un reconocimiento especial del funcionario de más alto rango de la NASA, General Charles Bolden por su álbum “Oasis Instrumental, Vol. 7 - Un Tributo a la NASA” (2013)

Tuvo el gran honor de otorgar un reconocimiento honorífico especial a Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, quienes fueron los primeros hombres en pisar la luna.

Su álbum "Oasis Instrumental, Vol. 8" que incluye su composición de piano "Dedicado a Dios" fue bendecido por el papa Francisco.

Se postuló como candidato presidencial de Venezuela (2012)

Se postuló de nuevo como candidato presidencial de Venezuela (2018)

Compuso la letra de varias de sus propias canciones instrumentales y de piano.

Prestigiosos cantantes de todo el mundo han cantado sus canciones en diferentes idiomas, incluyendo las famosa cantante Húngara, Ana María Kovacs y Leti Garza, de Texas, Estados Unidos, quien es la vocalista de la canción "Oasis Tropical" de su álbum nominado al GRAMMY® "Oasis Instrumental, Vol. 4 ”

La versión vocal de la canción instrumental "Oasis Tropical" de su álbum nominado al GRAMMY® "Oasis Instrumental, Vol. 4” interpretada por Leti Garza fue un gran éxito a nivel mundial reuniendo miles de visitas en YouTube.
El video de la versión vocal de "Tropical Oasis", del álbum original nominado al GRAMMY® fue creado gracias a Mike Greenly, quien escribió la letra del himno del estado de Virginia.

Su música ha sido presentada y transmitida a través de muchas estaciones de radio, TV y lugares en todo el mundo a través de Internet.

Su música se ha ofrecido en línea en todo el mundo a través de todos los sitios web internacionales de Amazon.com, incluidos los de América, Asia y Europa.

Su música ha aparecido en varias compilaciones tituladas “Sounds From The Circle”, creadas por la pionera de la música New Age, Suzanne Doucet, junto con otros prestigiosos músicos New Age.

Es el primer pianista de música New Age en escribir la letra y cantar él mismo sus propias canciones de piano en un estilo romántico muy especial y único, cantando tanto en inglés como en español, incluido italiano estilo Opera, en honor a sus raíces Italianas.

Su voz cálida y profunda y su estilo de canto único en su nuevo álbum titulado VOX que se lanzará próximamente, ha sido comparado con cantantes como Frank Sinatra, Julio Iglesias y Plácido Domingo.

Sus composiciones de piano y música instrumental han tenido gran reconocimiento mundial, participando y siendo nominadas en múltiples ocasiones a los GRAMMYs en la misma categoría junto a otros famosos pianistas como Yanni y Richard Clayderman.

Su música fue influenciada por compositores clásicos como Beethoven y Johan Sebastian Bach.

Su música también fue influenciada por compositores contemporáneos como Yanni, Kitaro, Enya, Mehdi, Vangelis, Raul Di Blasio y Richard Clayderman, incluyendo los compositores de música de películas John Williams y Hans Zimmer, y los compositores de música de videojuegos Nubuo Uematsu y Michael Z. Land.

Publicó su primer libro titulado "Pensamientos, Proverbios y Reflexiones" en el año 2009.

También ha publicado varios libros con las partituras de todas sus composiciones musicales.

Es promotor de un estilo de vida saludable, de una dieta sana y también es defensor de la medicina natural.

Ha producido varios discos junto con otros prestigiosos pianistas y artistas internacionales de música instrumental en varias compilaciones tituladas "New Age Stars" y "Solo Piano Stars".

Es el propietario, fundador y programador de una estación de radio llamada OASIS-FM.

Es el propietario de un popular servicio de taxi a nivel nacional estilo UBER en su país
natal (tutaxi.com.ve).

Ha sido donante oficial y patrocinador de muchas organizaciones sin fines de lucro como UNICEF, la Cruz Roja Internacional y MusiCares a través de la Fundación GRAMMY®.

Es el Fundador / Administrador del G-Club!, un grupo de Facebook con más de 10 años en línea y una coalición de más de 2000 prestigiosos músicos, artistas independientes, celebridades, nominados, ganadores y miembros con derecho a voto de los GRAMMYs, los EMMYs y los Hollywood Music In Media Awards (HMMA), entre muchos otros prestigiosos premios.

También es el Fundador / Creador de los G-Club! Awards, un premio de música que exalta la (G) randeza de la música cuya estatuilla se asemeja a una Clave de Sol, otorgada a música sobresaliente y votada por todos los miembros de El G-Club! el grupo de Facebook fundado por él mismo.

Tuvo el gran honor de ser invitado a la gala de honor GRAMMY® de Sir Paul McCartney (2012)

De origen humilde, llegó a vivir en Los Ángeles, Hollywood y Beverly Hills, siendo bienvenido en Estados Unidos y muchos otros países por sus extraordinarias habilidades, y vive actualmente viajando y haciendo giras entre Estados Unidos, su país natal y alrededor del mundo.

Ha recibido reconocimientos especiales y felicitaciones de muchas figuras públicas, músicos y personalidades de todo el mundo, entre ellos, del oficial de máximo rango de la NASA, General Charles Bolden, así como también del príncipe de Asturias (actual rey de España), el Vaticano / papa Francisco / Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, embajador / Nuncio Apostólico Aldo Giordano, Kevin Pike, Mike Greenly, embajador Vladimir Zaemsky de Rusia, José Antonio Abreu, del Director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel y del legendario músico “Chick Corea”, entre muchos otros.
                                                                                                                                                                                                   Información biográfica adicional:

Ha sobrevivido varias experiencias cercanas a la muerte, incluido un accidente automovilístico fatal (2015)

En su libro “Pensamientos, Proverbios y Reflexiones”, dice que, contra todo pronóstico, la clave para tener éxito fue tener fe en Dios.

Ha tocado el piano en muchas iglesias de todo el mundo y, a través de sus muchos discursos y predicas, Zamora agradece especialmente a Dios, a su querida familia, fans y amigos, afirmando que:
 
"... Mi mayor éxito no fue haber compuesto más de 100 canciones o haber obtenido múltiples nominaciones al GRAMMY® ..."
 
"... El mayor éxito de mi vida es haber conocido y tener un contacto directo, especial y único con Dios ..."

Lanzamientos Oficiales

Bibliografía

Discografía 

 Oasis Instrumental, Vol. 1 (CD)
 Oasis Instrumental, Vol. 2 (CD)
 Oasis Instrumental, Vol. 3 (CD)
 Oasis Instrumental, Vol. 4 (CD)
 Oasis Instrumental, Vol. 5 (CD)
 Oasis Instrumental, Vol. 6 (CD)
 Oasis Instrumental, Vol. 7 (CD)
 Oasis Instrumental, Vol. 8 (CD)
 Oasis Instrumental, Vol. 9 (CD)
 Lo Mejor de Zamora (CD)
 0 Stress (CD)
 Solo Piano (CD)
 VOX (CD)

Videografía 

 Oasis Instrumental, Vol. 1 (DVD)
 Oasis Instrumental, Vol. 2 (DVD)
 Oasis Instrumental, Vol. 3 (DVD)
 Oasis Instrumental, Vol. 4 (DVD)
 Oasis Instrumental, Vol. 5 (DVD)
 Oasis Instrumental, Vol. 6 (DVD)
 Oasis Instrumental, Vol. 7 (DVD)

Referencias 

http://www.alejandrozamora.com/www_spa/bio/full_bio/full_bio.htm
http://www.alejandrozamora.com/www_spa/bio/bio.htm
http://fundacion.alejandrozamora.com
https://www.grammy.com/grammys/artists/zamora/15719
http://www.amazon.com/Zamora/e/B003HCZXF0
http://www.newagepiano.net/-zamora.html
http://www.allmusic.com/artist/p2155238
http://isbndb.com/d/publisher/z_books.html 
https://web.archive.org/web/20110116002500/http://www.newagepiano.com:80/profiles/blogs/venezuelan-pianist-and
http://www.eluniversal.com/2010/12/23/til_art_el-new-age-de-un-ven_2142436.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=EXqq38tTSRw
https://www.prweb.com/releases/sftc/7/prweb12821010.htm
http://framework.latimes.com/2012/02/12/grammy-awards-red-carpet-arrivals
https://www.washingtonpost.com/blogs/celebritology/post/grammys-2012-the-best-worst-and-weirdest-fashions-from-the-red-carpet/2012/02/12/gIQAD86c9Q_blog.html
https://peopleenespanol.com/gallery/la-alfombra-roja-ellos-5/?&prev=search
https://starcasm.net/who-wore-a-king-costume-to-the-grammys-zamora-venezuelan-new-age-pianist/
https://www.vogue.es/moda/news/articulos/grammy-awards-2012/16104
https://smoda.elpais.com/celebrities/esos-detalles-freaks-que-solo-tienen-los-grammy/
https://www.abc.es/cultura/rc-papa-robot-pasean-colorida-201202130000_noticia.html
http://www.textfiles.com/bbs/BBSLISTS/tbbbses.txt
http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2078
https://www.allmusic.com/artist/zamora-mn0002451836/biography

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Músicos de Venezuela
Pianistas de Venezuela